Stagnationstemperatur bezeichnet
 bei Sonnenkollektoren die höchste Temperatur, die der Kollektor erreicht, wenn keine Wärme abgeführt wird, siehe Stagnationszustand einer solarthermischen Anlage
 in der Strömungslehre die Temperatur eines kompressiblen Fluids, wenn es adiabatisch zum Stillstand gebracht wird, siehe Ruhetemperatur